Il singolare del torneo di tennis IPP Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore George Bastl che ha battuto in finale Ota Fukárek 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jarkko Nieminen (primo turno)
 Martin Lee (semifinali)
 Ota Fukárek (finale)
 Assente

 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 George Bastl (Campione)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Peter Wessels (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Open 2001